Владимир Слепян:
 Слепян, Владимир Львович (1930—1998) — русский художник, литератор.
 Слепян, Владимир Сергеевич (1892—1956) — российский политический деятель, активный участник Русского студенческого христианского движения (РСХД).